Avo (sigaar), een Dominicaanse sigaar
 algemeen vormend onderwijs
 AVO (Affligem), de lokale omroep van Affligem
 Avo (naam), een jongensnaam
 Avô, een dorp in Portugal

zie ook: AVO (doorverwijspagina)